Roman II Porfirogeneta (cesarz bizantyjski)
 Roman II (hospodar mołdawski)
 Roman II Mścisławowicz (książę kijowski)